Euskadi Ta Askatasuna, een separatistische gewapende beweging die een onafhankelijke, socialistische Baskische staat wil stichten
ETA (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
E.T.A. (Een Tegen Allen), een lokale Belgische politieke partij van Heist-op-den-Berg
Eesti Teadete Agentuur, de Estse Broadcasting Agency
Estimated time of arrival, letterlijk geschatte tijd van aankomst om de tijd aan te geven waarop bijvoorbeeld een voertuig bij een halte wordt verwacht
ETA SA, een Zwitsers producent van mechanische en kwartsuurwerken
Evangelische theologische academie, een instelling voor deeltijd opleidingen Theologie op Bachelor en Master niveau
Ethanolamine, een organische verbinding
European Technical Approval, een certificaat toegekend door de European Organisation for Technical Approvals waarmee het recht wordt verkregen een bouwproduct te verkopen in Europa

Zie ook 
Èta, de 7e letter van het Griekse alfabet
Èta-eiland, een eiland in de Palmerarchipel, Antarctica